Шарвенка () — немецкая фамилия.

 Франц Ксавер Шарвенка (1850—1924) — немецкий композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог.
 Филипп Шарвенка (1847—1917) — его брат, немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Марианна Шарвенка (урождённая Штрезов, 1856—1918) — жена Филиппа, немецкая скрипачка и музыкальный педагог.
 Вальтер Шарвенка (1881—1960) — сын Филиппа и Марианны, немецкий композитор и органист.